Ghost Empire é o nono álbum de estúdio da banda alemã de Metalcore, Caliban.

Faixas 
Lista de faixas:

Álbuns de Caliban
Álbuns de 2014
Álbuns de metalcore